Coulonges je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Coulonges (Charente) – obec v departementu Charente
 Coulonges (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Coulonges (Eure) – obec v departementu Eure
 Coulonges (Vienne) – obec v departementu Vienne
 Coulonges-Cohan – obec v departementu Aisne
 Coulonges-les-Sablons – obec v departementu Orne
 Coulonges-sur-l'Autize – obec v departementu Deux-Sèvres
 Coulonges-sur-Sarthe – obec v departementu Orne
 Coulonges-Thouarsais – obec v departementu Deux-Sèvres